Belondira är ett släkte av rundmaskar. Belondira ingår i familjen Belondiridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Belondira